La Cova (el Bruc), masia del Bruc (Anoia)
 La Cova (Hortoneda), partida rural d'Hortoneda de la Conca (Pallars Jussà)
 La Cova (Sant Llorenç d'Hortons), masia de Sant Llorenç d'Hortons (Alt Penedès)
 La Cova (Sant Pere de Vilamajor), muntanya de Sant Pere de Vilamajor (Vallès Oriental)
 La Cova del Codó, muntanya de Tremp (Pallars Jussà)
 La Cova del Drac, local musical de Barcelona
 La cova de les toixoneres, jaciment arqueològic de Moià (Moianès)
 La Cova de Sant Ignasi, conjunt arquitectònic de Manresa (Bages)
 La Cova del Mançano, abric rupestre de Xaló (País Valencià)